Biquet peut faire référence à :
 un biquet, synonyme de chevreau ;
 , boxeur belge ;
 Nicolas Petit-Biquet (1907-1959), boxeur belge ;
 La Famille Pont-Biquet, film français de 1935.

Homonymie de patronyme
Patronyme français